Miejscowości w USA:
 Leesville – miasto w stanie Luizjana, w parafii Vernon
 Leesville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
Gminy w USA:
 Leesville (ang. Leesville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Leesville (ang. Leesville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake